Moravice kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Moravice, Kroatien – en ort i staden Vrbovsko i Primorje-Gorski kotars län 
 Brod Moravice – en kommun och ort i Primorje-Gorski kotars län

Tjeckien 

 Moravice (vattendrag), Mähren-Schlesien, 
 Moravice (ort), 
 Dolní Moravice, ort,